Rosser steht für:

 Rosser (Stromrichterstation), eine Stromrichterstation in Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rosser (North Carolina)
 Rosser (Tennessee)
 Rosser (Texas)

Rosser ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Rosser (* 1983), US-amerikanischer Wrestler
 John Barkley Rosser (1907–1989), US-amerikanischer Logiker und Mathematiker
 Khallifah Rosser (* 1995), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Kolumban Rosser (1736–1780), deutscher Benediktinerpater und Philosoph, siehe Kolumban Rösser
 Richard Rosser, Baron Rosser (* 1944), britischer Gewerkschaftsführer und Politiker
 Robert Rosser (* 1969), US-amerikanischer Biathlet
 Thomas Lafayette Rosser (1836–1910), General der Konföderierten Staaten von Amerika im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Yvette Rosser (* 1952), US-amerikanische Autorin

Sonstiges:
 Rosser Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land